Busbee der Name folgender Personen:
 Busbee (Musikproduzent) (1976–2019), US-amerikanischer Songwriter und Musikproduzent
 George Busbee (1927–2004), US-amerikanischer Politiker